Олесно — топоним в Польше.

Олесно — город в Польше, Опольское воеводство. Столица Олесненского повята.
Олесно (гмина, Олесненский повят)
Олесно (гмина, Домбровский повят)